Calycina (kever), een geslacht van spartelkevers
 Calycina (schimmelgeslacht), een geslacht van schimmels in de familie Pezizellaceae
 Calycina (superorde), een superorde van zee-egels